Central Business District
 kannabidiol – jeden z kannabinoidów występujących w konopiach siewnych
 zwyrodnienie korowo-podstawne